Woman — студийный альбом Нэнси Синатры, выпущенный в 1972 году на RCA Victor.

Список композиций

Участники записи 
Сведения взяты из буклета альбома.

 Нэнси Синатра — вокал
  — аранжировки
  — производство

Примечания

Ссылки 
 
 Woman на сайте MusicBrainz

Альбомы RCA Records
Альбомы Нэнси Синатры